Jiří Baier může být:

 Jiří Baier (hudební skladatel) (* 1934) – český hudební skladatel
 Jiří Baier (mykolog) (* 1937) – český mykolog
 Jiří Baier (politik) (* 1915) – český politik, poslanec